Mangan(II) selenid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 133,898 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења мангана‎ 
Селениди